Marcel Couchaux (1877-1939), peintre français
 Marcel Couchaux (né en 1947), dessinateur français, scénariste de bande dessinée, connu sous son nom de plume Coucho

Personnalité utilisant un pseudonyme